Malamòrt (Boques del Roine), municipi francès al departament de les Boques del Roine (regió de Provença – Alps – Costa Blava)
 Malamòrt (antiga comuna de Corresa), antiga comuna de Corresa
 Malamòrt (Corresa), nova comuna de Corresa des de 2016
 Malamòrt dau Comtat, municipi francès al departament de la Valclusa (regió de Provença – Alps – Costa Blava)